

Patronyme 

 Adrien Hébrard (1833-1914), journaliste et homme politique français ;
 Adrien-Aurélien Hébrard (1865-1937), fondeur d'art français ;
 Claudius Hébrard (1820-1885), poète et publiciste français
 Daniel Hébrard (1947), écrivain français ;
 Ernest Hébrard (1875-1933), architecte, archéologue et urbaniste français ;
 François Hébrard (1877-1970), professeur de droit civil et doyen de la faculté catholique de Paris, président de la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France de 1923 à 1956 ;
 Frédérique Hébrard (1927- ), romancière française ;
 Henry Hébrard de Villeneuve (1848-1925), homme politique, jurisconsulte et escrimeur français ;
 Jacques Hébrard (1841-1917), homme politique français ;
 Jean Hébrard (1892-1943), ingénieur agricole français ;
 Joris Hébrard (1982- ), homme politique français ;
 Louis Hébrard (1922-1945), médecin auxiliaire français, mort sur le front à la Rochelle ;
 Paul Hébrard (1901-1980), aviateur français, amiral de la Marine française et ancien président-directeur général de la compagnie aérienne Air Inter ;
 Pierre Hébrard (1750-1802), magistrat et homme politique français.

Voir aussi 
 La Famille Hébrard de Saint-Sulpice, une famille noble d'extraction du Quercy et de l'Agenais.